Дозуа - прізвище. Відомі люди з прізвищем:

 Ґерднер Дозуа (народився 1947 р.), Американський письменник і редактор
 Пауль Дозуа (1908-1984), канадський політик